

Astronomia
 11495 Fukunaga – asteroide della fascia principale

Persone
 Cary Fukunaga – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, produttore televisivo e direttore della fotografia statunitense
 Takehiko Fukunaga – poeta, traduttore e romanziere giapponese
 Yasushi Fukunaga – ex calciatore giapponese